Ягодное — посёлок в Томском районе Томской области России. Входит в состав Богашёвского сельского поселения. Население  человек () .

География 
Находится на юго-востоке Томской области.

История 
По решению Томского облисполкома от 17 марта 1982 года № 56, село Богашёво было отнесено к категории рабочих поселков, Богашёвский сельский совет упразднен, а Ягодное, вошло в Богашёвский поселковый совет.

В октябре 1991 года Богашёвский поссовет снова стал Богашёвским сельсоветом, и Ягодное вернулось в статус посёлка сельского совета.

В соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ, посёлок вошёл в учреждённое муниципальное образование Богашёвское сельское поселение.

Население

Улицы и инфраструктура 
В посёлке имеется единственная улица — Центральная, с шестью домами, а также ещё два, не приписанных к улице, дома.

Транспорт 
Богашёвское шоссе. Остановка наземного транспорта Ягодное.

Ближайшая ж.д. станция — Каштак, электропоезд Томск-2 — Тайга-1.

Примечания 

Населённые пункты Томского района